Валери Лореда (; род. 19 июля 1998 года, Майами) — американская тхэквондистка, боец смешанных единоборств и рестлер. В настоящее время выступает в WWE под именем Лола Вайс ().

Биография 
Валери родилась 19 июля 1998 года в Майами, штат Флорида, США. Её родители и младшие сёстры также занимаются тхэквондо.

Участвовала в третьем сезоне телешоу «», где заняла 14 место.

Карьера

Тхэквондо 
В 2013 году Валери выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди юношей в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди юношей в категории до 59 кг.

В 2017 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг, уступив в финале .

В 2017 году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо. В 1/32 финала в категории до 67 кг проиграла .

Имеет чёрный пояс 4 дан по тхэквондо.

ММА 
В 2018 году Валери перешла в смешанные единоборства, провела три боя среди любителей. Осенью 2018 года подписала контракт с Bellator MMA.

16 февраля 2019 года дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.

Свой второй поединок она провела 14 июня 2019 года, победив Ларкин Дэш единогласным решением судей.

Рестлинг 
20 июня 2022 года стало известно, что Лореда подписала контракт с ведущим американским рестлинг-промоушном WWE. Телевизионный дебют на ринге WWE Лореда (под именем Лола Вайс) совершила 20 января 2023 года на шоу NXT Level Up, где Вайс проиграла Дани Палмер.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|4-1
| Тейлор Тёрнер
|Решение
|Bellator 271 — Cyborg vs. Kavanagh
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Голливуд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Ханна Гай
|Решение
|Bellator 259 — Cyborg vs. Smith 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Тара Графф
|Технический нокаут
|Bellator 243 — Chandler vs. Henderson 2
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Ларкин Дэш
|Решение
|Bellator 222 — MacDonald vs. Gracie
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Колби Флетчер
|Технический нокаут
|Bellator 216 — MVP vs. Daley
|
|align=center|1
|align=center|2:55
| Анкасвилл, США
|
|}

Примечания 

Тхэквондисты США
Бойцы смешанных единоборств США
Женщины-рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами